USS Stewart (DD-13) (1902-1919) 
USS Stewart (DD-224) (1920-1946) 
USS Stewart (DD-238) (1943-1947)